Das Claro Open Colsanitas 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2017. Das Turnier fand vom 10. bis 15. April 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Claro Open Colsanitas 2017 fand vom 8. bis 9. April 2017 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
WTA Bogotá